Мольетс-э-Маа () — коммуна на юго-западе Франции в департаменте Ланды (регион Аквитания).

Коммуна расположена на территории заповедных ландских лесов на полпути между Мимизаном и Байонной; она включена в вереницу курортов, получивших название французского Серебряного берега.

Коммуна была образована в период между 1790 и 1794 годом путём слияния селений Мольетс и Маа.

В посёлке Мольетс имеется церковь, а в посёлке Маа построена часовня.

Селение Мольетс можно назвать типичной ландской деревушкой на побережье Атлантического океана, численность населения которой поднимается примерно с 1000 человек вне сезона до 28 000 человек в летние месяцы. Она расположена в крупном лесном массиве приморской сосны, в котором устроена густая сеть тропинок, гуляя по которым можно обнаружить старинные прачечные, родники и часовню Маа.

На территории коммуны имеется два пляжа; один обслуживается с мая по конец сентября, а второй — в июле и августе.

Находясь на главном пляже можно наблюдать за устьем ручья Уше. Пейзаж здесь постоянно меняется благодаря приливам и отливам. Пройдя по тропинке, проложенной вдоль устья ручья, можно попасть на территорию Заповедника ручья Уше, где обширно представлена пышная тропическая растительность.

В коммуне устроена площадка для гольфа с двумя дистанциями, а также 16 теннисных кортов, два из которых крытые.

В Мольетсе жил французский поэт и журналист Морис Мартен, давший название Серебряный берег 230-километровой полосе атлантического побережья в Аквитании; улица, где он жил, в наше время названа его именем.

Ссылки 
 
 Официальный сайт мэрии Мольетс-э-Маа
 Офис по туризму в Мольетс-э-Маа

Примечания 

Коммуны департамента Ланды
Морские курорты